Lúcio Cornélio Cipião (cônsul em 350 a.C.), cônsul romano em 350 a.C..
 Lúcio Cornélio Cipião Barbado, cônsul romano em 298 a.C..
 Lúcio Cornélio Cipião (cônsul em 259 a.C.), cônsul romano em 259 a.C..
 Lúcio Cornélio Cipião Asiático, cônsul romano em 190 a.C..
 Lúcio Cornélio Cipião (pretor), pretor e filho de Cipião Africano..
 Lúcio Cornélio Cipião Asiático Asiageno, cônsul romano em 83 a.C. e bisneto de Lúcio Cornélio Cipião Asiático,

Ver também 
 Cipiões

Desambiguações de antropônimos